Sultanaat Langkat, een sultanaat op Sumatra
 Langkat (regentschap), een regentschap in hetzelfde gebied